Rock ’n’ Roll steht für:
 Rock ’n’ Roll, eine Musikrichtung
 Rock ’n’ Roll (Tanz), einen Tanz
 Rock ’n’ Roll (John-Lennon-Album), ein Musikalbum von John Lennon
 Rock ’n’ Roll (Motörhead-Album), ein Musikalbum von Motörhead
 Rock ’n’ Roll (1987), einen Dokumentar-Kurzfilm der DEFA von 1987
 Rock ’n’ Roll (Computerspiel), ein Videospiel von Rainbow Arts von 1989

Siehe auch: